Ehrenfeucht:
 Andrzej Ehrenfeucht (* 1932), amerykański matematyk polskiego pochodzenia
 Wojciech Ehrenfeucht (1955 - 2002), polski szachista i trener szachowy